Сент-Франсис:

Топонимы

Австралия 
 Сент-Франсис — остров в Большом Австралийском заливе.

США 
 Сент-Франсис — город в штате Арканзас.
 Сент-Франсис — город в штате Висконсин.
 Сент-Франсис — город в штате Канзас.
 Сент-Франсис — город в штате Миннесота.
 Сент-Франсис — город в штате Мэн.
 Сент-Франсис — город в штате Южная Дакота.
 Сент-Франсис — горы в штате Миссури.
 Сент-Франсис — река, приток Миссисипи.
 Сент-Франсис — река, приток Сент-Джона, в США и Канаде.
 Сент-Франсис — округ в штате Арканзас.
 Сент-Франсис — округ в штате Миссури.

ЮАР 
 Сент-Франсис — бухта Индийского океана на южном побережье ЮАР.
 Сент-Франсис — мыс на южном побережье ЮАР.